Darrieussecq est un patronyme d'origine occitane, plus fréquent dans l'ouest de l'Aquitaine. Le nom est composé du nom gascon d'origine topographique  ou arrièu signifiant « ruisseau » - du ruisseau sec.

Patronyme 

 André Darrieussecq (1947-2020), joueur de rugby français ;
 Geneviève Darrieussecq (née en 1956), médecin et femme politique française ;
 Jean Darrieussecq (1924-1992), joueur de rugby français ;
 Marie Darrieussecq (née en 1969), écrivain et psychanalyste française.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan